Существуют два сульфида серебра:

 Сульфид серебра(I) Ag2S
 Сульфид серебра(II) AgS